Ausa steht für:

 Ausa (Marecchia), ein Fluss, welcher durch San Marino und die italienische Provinz Rimini fließt
 Ausa (Udine), ein Fluss, welcher durch die italienische Provinz Udine fließt
 Parco Ausa, öffentlicher Park in San Marino
 AUSA (Unternehmen) (Automóviles Utilitarios SA), Hersteller von Kleinfahrzeugen für das Baugewerbe, vormals von Pkw der Marke PTV (Automarke) 
 Ausa (Stadt), Stadt im Distrikt Latur im indischen Bundesstaat Maharashtra